Gornje Igrane su naselje u sastavu Općine Podgora, u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 3 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Splitsko-dalmatinskoj županiji